«Легенда о красном драконе» (другое название: «Красный дракон») — фильм, вышедший в свет в феврале 1994 года. Главного героя сыграл Джет Ли.

Сюжет 
Действие фильма происходит во время упорного подчинения китайцев маньчжурами. Одна из деревень противостоит этим завоевателям. Маньчжурские войска сжигают деревню, в которой живёт воин по имени Хун Сигуань. Его жену убивают, а Сигуаню и маленькому сыну Вэньдину удаётся спастись, и они отправляются в путешествие, чтобы найти обидчиков. Они становятся телохранителями у одного богатого господина, у которого есть сын по имени Чю, который обучается в храме Шаолинь боевым искусствам, а ещё им попадается пятеро мальчиков-учеников храма Шаолинь, у которых на спине вытатуирована карта сокровищ монастыря, за которой охотятся императорские слуги

В ролях 
 Джет Ли — Хун Сигуань
 Се Мяо (Цзэ Миу) — Хун Вэньдин
 Цю Шучжэнь (Яу Сукцзинг) — Красная Фасоль (Хундоу)
 Дини Ип — Мать Красной Фасоли (Чжу Сяоцянь)

Релиз на видео 
На лицензионном DVD фильм в России выпустила фирма «CP Digital» под названием «Красный дракон».

Ссылки 
 
 «Легенда о красном драконе» на сайте hkmdb.com
 «Легенда о красном драконе» на сайте hkcinemagic.com

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Фильмы о Шаолине
Приключенческие фильмы Гонконга
Кинокомедии Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Ван Цзина